Grävdykare (Noteridae) är en familj av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1860. Grävdykare ingår i ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Noteridae 57 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar